Лануа ():
 Лануа — историческая местность Иль-де-Франса.
 Фамилия:
 Лануа, Даниэль
 Лануа, Том